Wilmore kan syfta på:

Geografi
 Wilmore, Kansas
 Wilmore, Kentucky

Personer
 Barry E. Wilmore